Příjmení Rasmussen nosí více osobností:

 Anders Fogh Rasmussen (* 1953) – dánský politik
 Carl Georg Rasmussen – dánský automobilový konstruktér
 Flemming Rasmussen (* 1958) – dánský hudební producent
 Hugo Rasmussen (1941–2015) – dánský jazzový kontrabasista
 Knud Johan Victor Rasmussen (1879–1933) – grónský polárník a antropolog
 Lars Løkke Rasmussen (* 1964) – dánský politik
 Mads Rasmussen (* 1981) – dánský veslař
 Michael Rasmussen (* 1974) – dánský cyklista
 Ole Rasmussen – dánský fotbalista
 Poul Nyrup Rasmussen (* 1943) – evropský politik
 Rie Rasmussenová (* 1978) – dánská modelka, režisérka, scenáristka a herečka
 Stefan G. Rasmussen (* 1947) – dánský pilot a politik
 Sunleif Rasmussen (* 1961) – faerský hudební skladatel
 Troels Rasmussen (* 1961) – dánský fotbalový brankář
 Villum Kann Rasmussen (1909–1993) – dánský inženýr a podnikatel

Externí odkazy